El nombre de José Crespo puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 José Crespo y Castillo, más conocido como Juan José Crespo y Castillo (1747-1812). Comerciante peruano y prócer de la Independencia del Perú que fue ajusticiado por los españoles en 1812.
 José Crespo y Honorato (m. 1762). Militar español que llegó a ser gobernador e intendente de Yucatán en el reinado de Carlos III.
 José Crespo Férez (1900-1997), actor español que trabajó en España, Hollywood y México. 
 José Crespo (nacido en 1959). Político español del Partido Popular.
 José Crespo Pozo, cuyo verdadero nombre fue José Santiago Crespo Pozo (1909-1978). Fue un sacerdote mercedario e historiador español.